Die Abkürzung NNM bedeutet:
 in der Medizin Nebennierenmark, siehe Nebenniere #Nebennierenmark
 in der Orthopädie Neutral-Null-Methode
 in der Dynamik Nichtlineare Normalmoden
im Natur- und Landschaftsschutz Nationales Naturmonument

NNM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Nowomiejski in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Abkürzung